Geena

Pessoas 
 Geena Davis
 Geena Gregory

Desambiguação